Paoli ist der Familienname folgender Personen:

 Amalia Paoli (1861–1942), puerto-ricanische Sängerin
 Andrea Paoli (* 1992), libanesische Taekwondoin
 Angelus Paoli (1642–1720), römisch-katholischer Priester und Karmelit; 2010 seliggesprochen
 Antonio Paoli y Marcano (1871–1946), puerto-ricanischer Opernsänger (Tenor)
 Arturo Paoli († 2015), italienischer Priester
 Betty Paoli (1814–1894), Pseudonym der österreichischen Schriftstellerin Barbara Elisabeth Glück
 Cesare Paoli (1840–1902), italienischer Historiker und Paläograph
 Enrico Paoli (1908–2005), italienischer Schachkomponist
 Fred Paoli (* 1954), US-amerikanischer Rugby-Union-Spieler
 Gino Paoli (* 1934), italienischer Schlagersänger und Liedermacher
 Guillaume Paoli (* 1959), französischer Schriftsteller
 Ignatius Paoli (1818–1885), Erzbischof von Bukarest
 Letizia Paoli (* 1966), Kriminologin, Mafia- und Dopingexpertin
 Luciana Paoli (* ~1940), italienisches Model und Schauspielerin
 Michel Paoli (* 1966), französischer Italianist
 Ottaviano di Paoli († 1206), italienischer Kardinal der römischen Kirche
 Pasquale Paoli (1725–1807), korsischer Revolutionär und Widerstandskämpfer
 Pierre Paoli (1921–1946), französischer Gestapo-Agent
 Pietro Paoli (1759–1839), italienischer Mathematiker
 Raoul Paoli (1887–1960), französischer Sportler und Filmschauspieler
 Vanna Paoli (* 1948), italienische Regisseurin und Drehbuchautorin

Paoli ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Paoli (Colorado)
 Paoli (Georgia)
 Paoli (Indiana)
 Paoli (Oklahoma)
 Paoli (Pennsylvania)
 Paoli (Wisconsin), im Dane County

Siehe auch:
 De Paoli